wybór – termin określający danie pierwszeństwa jednemu z elementów zbioru różnorodnego

 Pozostałe
 „Wybór” – polskie podziemne czasopismo kulturalne
 Wybór – amerykański film Silvia Narizzano (1981)
 Wybór – amerykański film Rossa Katza (2016)